Tag je riječ preuzeta iz engleskog jezika i može značiti:

 Tag - Dio koda u računarstvu; HTML oznake za uređenje izgleda web stranica.
 Tagline, ili samo Tag - kratka sažeta rečenica (aforizam, maksima, moto, slogan).
 Tag (kartica) - Kartica ili pločica, koja služi kao identifikacijska kartica osobe ili proizvoda.
 ID3 tag - Format dodatnih podataka o nekom sadržaju (najčešće audio datoteka u MP3 formatu).